Михаил Александрович Михайлов (17 мая 1971, Златоуст, Челябинская область, РСФСР, СССР) — советский и российский баскетболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России (1994).

Карьера

Карьера игрока 
Первый тренер Михаила Михайлова — заслуженный тренер России Виталий Васильев (Златоуст).

Карьера тренера 
В 2006—2009 гг. — главный тренер клуба «Спартак-Приморье».

В феврале 2010 г. возглавил клуб «Красные Крылья» (Самара), с которым вышел в финал Кубка вызова 2009/10.

В ноябре 2010 г. после серии неудач был отправлен в отставку с поста главного тренера «Красных Крыльев».

С января 2013 года является главным тренером саратовского Автодора.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионатов мира (1994, 1998).
 Серебряный (1993 год) и бронзовый (1997 год) призёр чемпионатов Европы.
 Чемпион СНГ в составе «Спартака» (Санкт-Петербург) (1992), двукратный чемпион России в составе пермского «Урал-Грейта» (2001, 2002).
 Чемпион в составе «Реал» (Мадрид, Испания) 1998—2000
 Серебряный призёр в составе «Реал» (Мадрид, Испания) 1997—1998

Интересные факты 
 В 1996 году отказался от перехода в «Сакраменто Кингз».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Михаил Михайлов: «Тренер „Реала“ просил помочь ему с трудоустройством в России».
 Интервью «СЭ»

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Удине»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки сборной России по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Баскетбольные тренеры России
Тренеры БК «Спартак-Приморье»
Тренеры БК «Красные Крылья»
Тренеры БК «Буревестник» Ярославль